Luis Fernandez, Luís Fernandez ou Luis Fernández peuvent faire référence à :
 Luis Fernández (1900-1973), peintre espagnol.
 Luis Fernandez (né en 1959), joueur et entraîneur de football français.
 Luís Fernandez (né en 1971), footballeur brésilo-libanais.
 Luis Fernández (né en 1980), coureur cycliste espagnol.
 Caporal Luis Fernandez, le personnage interprété par le footballeur Pelé dans À nous la victoire, film de John Huston sorti en 1981.

Voir aussi 
 Luís Fernandes